Gökhan Zan (Antáquia, 7 de setembro de 1981) é um ex-futebolista da Turquia que jogava na posição de defesa central.

Títulos
  Beşiktaş
 Campeonato Turco: 2008-09
 Copa da Turquia: 2006, 2007

  Galatasaray
 Campeonato Turco: 2011-12, 2012-13

Naturais de Antália
Futebolistas da Turquia
Futebolistas do Besiktas JK
Futebolistas do Gaziantepspor Kulübü
Futebolistas do Galatasaray SK
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 2008